Градишче може бити:

 Градишче (Видем), насељено мјесто у општини Видем, Република Словенија
 Градишче (Гросупље), насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Градишче (Козје), насељено мјесто у општини Козје, Република Словенија
 Градишче (Словењ Градец), насељено мјесто у општини Словењ Градец, Република Словенија
 Градишче (Шмартно при Литији), насељено мјесто у општини Шмартно при Литији, Република Словенија
 Градишче (Тишина), насељено мјесто у општини Тишина, Република Словенија

Види још 
 Градишће